Башта може означати:

Башта — висока і вузька споруда багатогранної або круглої форми, що будується окремо або становить частину будівлі; вежа.  
 Башта (військове) — верхня обертова частина корпусу танка або броньованого автомобіля; вишка на судні, в якій містяться гармати й кулемети.
 «Башта» — заказник у Хмельницькій області.

Примітки

Див. також 
 Вежа (значення)